Het Kampioenschap van Zürich 1994 was de 81ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 21 augustus, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 243,6 kilometer lang, en maakte deel uit van de strijd om de wereldbeker. Aan de start stonden 189 renners, van wie 116 de finish bereikten.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1994
1994